Альсо (, , )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гипускоа в составе автономного сообщества Страна Басков. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Толосальдеа. Занимает площадь 9,77 км². Население — 398 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 31 км.

История 
Город основан в 1615 году.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Altzoko Udala (Ayuntamiento de Altzo)

Муниципалитеты Гипускоа